Carl Schünemann ist der Name folgender Personen:

* Carl Heinrich Schünemann (1780–1835), deutscher Kaufmann und Verleger

Siehe auch:
 Carl Schünemann Verlag